A Better Tomorrow:

 A Better Tomorrow — музыкальный альбом.
 A Better Tomorrow — художественный фильм.